Met cactusvrucht worden de volgende vruchten aangeduid:

Cactusvijg
Pereskia
Pitaja